Dans la peau, film (court-métrage) de Zoltán Horváth sorti en 2007 ;
 Dans la peau, album de Camélia Jordana sorti en 2014 ;
 Dans la peau, album de Kyo sorti en 2017.